Rouffiac, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Rieupeyroux
 Rouffiac, commune française du Cantal
 Rouffiac, commune française de la Charente
 Rouffiac, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Plassac-Rouffiac
 Rouffiac, commune française de la Charente-Maritime
 Rouffiac, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Carnac-Rouffiac
 Rouffiac, commune française du Tarn

Voir aussi
Rouffiac-d'Aude, commune française de l'Aude
Rouffiac-des-Corbières, commune française de l'Aude
Rouffiac-Tolosan, commune française de la Haute-Garonne
Plassac-Rouffiac, commune française de la Charente

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France